Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti la  nelle competizioni ufficiali della stagione 1992-1993.

Stagione 
La squadra arrivò al 9º posto nel girone B della serie C1.
La media degli spettatori fu di circa 3000 unità. Mentre gli abbonati furono 950.

Divise e sponsor 
Il fornitore tecnico è Devis.

Rosa

Risultati

Campionato

Girone di andata

Girone di ritorno

Coppa Italia Serie C

Statistiche dei giocatori

Bibliografia 

1992-1993